«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт» — русская пословица, означающая «навредить из-за необдуманного и чрезмерного старания».

Также существует южнорусский вариант с несколько иной акцентуацией и смысловой нагрузкой: Заставь дурака Богу молиться — не помолится, а только лоб разобьёт.

Описание 
По обычаю верующие во время молитвы становились на колени и низко кланялись, почти касаясь лбом пола.

Лингвистами отмечается, что наличие форм императива в грамматической структуре данной пословицы подчёркивает дидактичность высказывания и в данном случае выражает претензию говорящего на контроль поведения адресата не только с помощью метафорично высказанного волеизъявления, но и поучения. Также специалистами отмечается, что хрестоматийная сентенция (каковой и является данная пословица), в которой поднимается тема интеллекта и содержится его оценка, в силу своей авторитетности, относительной аргументационной «неуязвимости», является удобной формой косвенного выражения отношения говорящего к объекту. В силу этого данная пословица часто используются в полемиках, дискуссиях, в том числе и в Интернете, в чём несложно убедиться, использовав любую поисковую систему.

Данная пословица является относительно редким примером использования местоимений в русских пословицах. Местоимения употребляются нечасто, поскольку их признак выражен глагольными формами, а если и употребляются, то не конкретизируют лицо, а наоборот абстрагируются от его и указывают на обобщённые свойства и действия субъекта вообще. Местоимение, как и в данном случае, обычно употребляется во второй части пословицы и указывает на подлежащее (выраженное существительным или прилагательным) первой части пословицы. В таком употреблении характерны местоимения мужского рода третьего лица единственного и множественного числа.

Эквиваленты в других языках

См. также 
 Молитвенная шишка
 Медвежья услуга

Примечания

Литература 
 
 Маслова А. Ю. Транспозиция императива в русских и южнославянских (болгарских и сербских) паремиях // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4-6 октября 2004 г.): Труды и материалы: / Под общ. ред. К. Р. Галиуллина. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004
 Никитина Л. Б. Образ-концепт «Homo sapiens» в русской языковой картине мира как объект антропоцентристской семантики.. Автореферат.

Ссылки 
 Пословицы на сайте лингво-лаборатории «Амальгама»
 Оноприенко С. Национально-культурное своеобразие фразеологизмов и афоризмов религиозного происхождения в современном русском языке.

Русские пословицы